Embassy (englisch: Botschaft) steht für:  
 Christ Embassy, Freikirche in Nigeria
 Embassy Hill, britisches Formel-1-Team
 Embassy Islands in der Antarktis
 Embassy WF01, Le-Mans-Prototyp
 Embassy (Zigarettenmarke), britische Zigarettenmarke 
 Lunar Embassy Mondimmobilienmakler